Sheridan kan syfta på:

 M551 Sheridan – en amerikansk lätt stridsvagn utvecklad för att understödja luftburna trupper

Personer
 Richard Brinsley Sheridan (1751–1816), irländsk dramatiker, poet och politiker
 Philip Sheridan (1831–1888), amerikansk general
 Ann Sheridan (1915–1968), amerikansk skådespelare
 Tony Sheridan (1940–2013), brittisk rockmusiker

Geografi

USA
 Sheridan, Arkansas – stad i USA, huvudort i Grant County, Arkansas
 Sheridan, Wyoming – stad i USA, huvudort i Sheridan County, Wyoming

Se även
 Sheridan County